Alternativa Democrática puede referirse a:

 Alternativa Democrática, una formación política de Colombia.
 Alternativa Democrática, una formación política de Malta.
 Alternativa Democrática, una propuesta de negociación de la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA).
 Alternativa Democrática, coalición electoral de Chile.